|}
Die Asa-Linie (jap. , Asa-sen) der Tosa Kuroshio Tetsudō ist eine Eisenbahnlinie auf der japanischen Insel Shikoku zwischen Nankoku und Nahari in der Präfektur Kōchi.

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kōchi